Duchamp ist der Familienname folgender Personen:

 Alexina Duchamp (1906–1995), US-amerikanische Kunsthändlerin und zweite Ehefrau von Marcel Duchamp
 Christine Duchamp (* 1974), französische Eishockeyspielerin und -trainerin
 Gaston Duchamp alias Jacques Villon (1875–1963), französischer Maler und Grafiker
 Linda Timmel Duchamp (* 1950), US-amerikanische Science-Fiction-Schriftstellerin und -Herausgeberin
 Marcel Duchamp (1887–1968), französischer Maler, Objektkünstler und Schachspieler
 Raymond Duchamp-Villon (1876–1918), französischer Bildhauer
 Suzanne Duchamp (1889–1963), französische Malerin